Erik Bjornsen (ur. 14 lipca 1991 w Winthrop) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu APU Nordic Ski Center.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Erik Bjornsen pojawił się 23 listopada 2007 roku w zawodach US Super Tour w amerykańskim West Yellowstone, gdzie zajął 42. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, zajmując między innymi 21. miejsce w sprincie stylem klasycznym i dwunaste w sztafecie. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnął podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku, gdzie był dziesiąty w sztafecie i czternasty w sprincie klasykiem. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając na mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu w 2013 roku, gdzie był dziesiąty w sprincie techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 2012 roku w Quebecu, zajmując 66. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył ponad rok później, 1 lutego 2014 roku w Toblach, zajmując osiemnaste miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Najlepsze wyniki w PŚ osiągnął w sezonie 2013/2014.

W 2013 roku wystartował na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując między innymi czternaste miejsce w sprincie drużynowym. Jego najlepszym indywidualnym wynikiem było 48. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Soczi był szósty w sprincie drużynowym i jedenasty w sztafecie, a indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką.

Jego siostra Sadie również uprawia biegi narciarskie.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bjornsen nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1991